Chronologiczna lista władców Wizygotów:

Zobacz też 
 Baltowie
 Amalowie

Bibliografia 
W kwestii imion królów wizygockich, dat panowania zob.
 
 
 

 
Wizygoci